Большо́й брат — многозначное понятие.
 Большой Брат — персонаж романа «1984» Джорджа Оруэлла; в переводах самого романа употребляется термин «Старший брат».
 «Большой брат» — нарицательное имя для любой общественной организации, технической системы, стремящейся установить тотальную слежку или контроль над людьми; происходит из романа Джорджа Оруэлла «1984»
 «Большой брат» — международное реалити-шоу; в России представлено каналом ТНТ.
 «Большой брат» — серия второго сезона телесериала «CSI: Место преступления Майами»
 «Большой брат» («Электронное досье») — серия первого сезона телесериала «Да, господин министр».
 «Большой брат. Приказано умереть» — книга Владимира Колычева.

См. также 
 «Премия Большого Брата» — ежегодная премия за самое грубое нарушение свободы граждан государством или компанией, учреждённая в 1998 году.